Lulu kan syfta på

 Lulu (opera) – opera av Alban Berg
 Lulu (opera) – opera av Friedrich Kuhlau
 Lulu (utgivare) – beställtryck-företag
 Lulu (musikalbum) – album av Metallica och Lou Reed
 Lulu – smeknamn på en stad i Mecklenburg, Tyskland, se Ludwigslust 
 Lulu Zipadoo –  en fransk animerad tv-serie för barn

Personer
 Lulu (artist) (1948–), en brittisk (skotsk) sångerska och skådespelare
 Lulu Carter (1961–0, en svensk TV-profil, inredare och författare